Дэвид Стокман (; род. 10 ноября 1946, округ Белл, Техас) — американский  и бизнесмен, конгрессмен-республиканец (1977—1981). В 1981-85 гг. директор Административно-бюджетного управления в администрации Рейгана. В последнем качестве — самый молодой член кабинета в XX веке.

Биография 
Окончил Университет штата Мичиган (бакалавр, 1968). В 1968—1970 и 1974—1975 гг. учился в Гарварде.

Его политическая карьера началась в 1970 году во времена президентства Никсона. В 1970—1972 гг. Стокман — помощник члена Палаты представителей от штата Иллинойс Джона Андерсона.

В 1977—1981 член Палаты представителей от штата Мичиган.

В 1981—1985 директор Административно-бюджетного управления, отец рейганомики.

До 1999 года, когда основал , сотрудничал с Blackstone Group.

Женат, две дочери.

В 1986 году написал бестселлер «The Triumph of Politics».
Автор книги «The Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America».
Как отмечает Тило Саррацин, книга Стокмана о годах работы с Рейганом «и по сей день представляет интерес для всех специалистов в области финансовой политики».

Примечания

Ссылки 
 , , 

Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Мичиган
Кабинет Рональда Рейгана